Флаг Тро́ицкого сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Троицкого сельского поселения — флаг муниципального образования Троицкое сельское поселение Крымского района Краснодарского края.
 Флаг Троицкого сельского поселения — флаг Троицкого сельского поселения Омского муниципального района Омской области.